Eduardo Pincelli (1983) – calciatore brasiliano
 Franco Pincelli (1912-1942) – calciatore italiano